Czaple peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Czaple, village du powiat de Złotoryja
 Czaple, village du powiat de Góra 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Czaple, village du powiat de Świecie
 Czaple, village du powiat de Wąbrzeźno 
 Czaple, village du powiat de Włocławek 

dans la voïvodie de Poméranie
 Czaple, village du powiat de Bytów
 Czaple, village du powiat de Kartuzy

dans d'autres voïvodies
 Czaple, village de la voïvodie de Podlachie
 Czaple, village de la voïvodie de Mazovie
 Czaple, village de la voïvodie de Lubusz
 Czaple, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Czaple, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale